Garnet est un mot anglais qui signifie grenat.

Prénoms 
 Garnett Silk
 Garnet Bailey

Patronyme 
 Henry Garnet (1555-1606), prêtre jésuite anglais injustement condamné à mort.
Henry Highland Garnet (1815-1882), abolitionniste et orateur afro-américain.
Saint Thomas Garnet (1575-1608), prêtre jésuite anglais, exécuté pour sa fidélité à la foi catholique.

Toponyme 
 Garnet, census-designated place de Californie.

Divers 
 Garnet Chili, variété de pommes de terre
 Garnet, remorqueur de haute mer

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme